Manalt ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Antoni Viladomat i Manalt (1678–1755), katalanischer Maler des Barock
 Francesc Manalt i Calafell (1720–1759), katalanisch-spanischer Violinist und Komponist des Spätbarock
 Gabriel Manalt i Domènech (1657–1687), katalanischer Organist, Komponist und Priester der Katholischen Kirche